Folgende Liste sortiert Länder nach dem durchschnittlichen Lohn, den ein Arbeitnehmer erhält. Der Durchschnittslohn wird aus dem Gesamteinkommen nach Steuern dividiert durch die Gesamtzahl der Beschäftigten errechnet. In diesem Artikel wird der Durchschnittslohn für die Lebenshaltungskosten (Kaufkraftparität) angepasst.

Zu bedenken ist, dass durchschnittliche Löhne angegeben werden, die durch Lohnungleichheit verzerrt werden können.

Liste der OECD 
Der OECD-Datensatz (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) enthält Daten über die durchschnittlichen Jahreslöhne für Vollzeit- und Ganzjahresmitarbeiter in der Gesamtwirtschaft. Der durchschnittliche Jahreslohn je vollzeitäquivalenter abhängiger Arbeitnehmer ergibt sich aus der Division der gesamtkontenbezogenen Gesamtlohnsumme durch die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten in der Gesamtwirtschaft, die dann mit dem Verhältnis der durchschnittlichen üblichen Wochenstunden pro Vollzeit multipliziert wird. Alle Daten sind in kaufkraftbereinigten US-Dollar des Jahres 2019 angegeben und geben damit die reale Lohnentwicklung wieder.

Einzelnachweise 

Lohn
Durchschnittslohn
Arbeitsmarkt
Volkswirtschaftliche Kennzahl
Arbeitsentgelt